Rydssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rydssjön, Småland, sjö i Vaggeryds kommun,  (12,2 ha)
Rydssjön (Mossebo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (25,9 ha)
Rydssjön (Strängsereds socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (31,6 ha)

Se även
Rydsjön, sjö i Boxholms kommun,  (45,6 ha)
Elsi Rydsjö, Elsie Elisabeth, född 17 augusti 1920 i Bosarp, svensk författare

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn